Abatetia robusta  — вид мух-зеленушек (Dolichopodidae) из подсемейства Hydrophorinae. Описан французским энтомологом  в составе рода Nelsonia в 1933 году. В 1945 году  поместил этот вид, в описанный им монотипический род Abatetia. Длина тело около 3 мм. Гипопигий не расширен. Встречается в Новой Зеландии.

См. также 
 Список родов зеленушек

Примечания 

Мухи-зеленушки
Монотипические роды чешуекрылых
Эндемики Новой Зеландии
Животные, описанные в 1933 году